Malzow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Sergejewitsch Malzow (1849–1939), Gründer des Krim-Observatoriums (Sohn von Sergei Iwanowitsch Malzow)
 Juri Stepanowitsch Netschajew-Malzow (1834–1913), russischer Industrieller und Mäzen

Malzow steht für:

 Malzow (Schönberg), Ortsteil von Schönberg (Mecklenburg), Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern